Колинс има више значења:
 Колинс (Висконсин)
 Колинс (Охајо)
 Колинс (Џорџија)
 Колинс (Ајова)
 Колинс (Мисисипи)
 Колинс (Мисури)